Příjmení Khevenhüller nosí více významných osobností ze šlechtického rodu Khevenhüllerů:

 Alfred Khevenhüller (1852–1911) – rakouský šlechtic a politik německé národnosti
 Franz Christoph von Khevenhüller (1588–1650) – císařský diplomat
 Johann Karl Khevenhüller-Metsch (1839–1905) – rakouský šlechtic a politik německé národnosti
 Ludwig Andreas von Khevenhüller (1683–1744) – rakouský polní maršál